

LСписок